Partit dels Treballadors de Kamputxea, partit polític històric de Cambodja
 PTK (sindicat) (del seu nom en suec PrivatTjänstemannaKartellen), sindicat de Suècia
 Telecomunicacions de Kosovo (del seu nom en albanès Posta dhe Telekomi i Kosovës), empresa pública de correus i telecomunicacions de Kosovo
 Companyia de Combustibles de Sant Petersburg (del seu nom en rus Петербургская Топливная Компания transliterat Peterburgskaia Toplivnaia Kompaniia), companyia subministradora de combustible de Sant Petersburg, a Rússia
 Federàtsia (nau espacial) (del seu nom en rus Пилотируемый Транспортный Корабль transliterat Pilotiruemii Transportnii Korabl), projecte de nau espacial tripulada reutilitzable de l'Agència Espacial Federal Russa
 Codi civil (del seu nom en hongarès Polgári TörvényKönyv), conjunt de les normes de dret privat d'un país
 Tirosina-cinasa (del seu nom en anglès Protein Tyrosine Kinase), enzim que catalitza la transferència de grups fosfat de l'ATP